Viking Fotballklubb is een Noorse voetbalclub uit Stavanger, provincie Rogaland. De ploeg behoort al jarenlang tot de top van het Noorse voetbal.

Geschiedenis 
Viking is acht keer landskampioen geweest, voor het laatst in 1991. Daarnaast won de ploeg vijf keer de Noorse beker, voor het laatst in 2001. Sinds 2004 beschikt Viking over een volledig gemoderniseerd stadion. In 2017 degradeerde de club uit de hoogste klasse, maar kon na één seizoen terugkeren.

Erelijst 
Landskampioen
1958, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979, 1982, 1991

Beker van Noorwegen
Winnaar : 1953, 1959, 1979, 1989, 2001, 2019
Finalist : 1933, 1947, 1974, 1984, 2000

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Kampioensteams
 1991 — Lars Gaute Bø, Ingve Henrik Bøe, Kent H. Christiansen, Egil Fjetland, Ulf Karlsen, Stian Larsen, Øyvind Mellemstrand, Roger Nilsen, Gaute Erevik Johannessen, Børre Meinseth, Morten Myhre, Erik Stensrud Pedersen, Trond-Egil Soltvedt, Kenneth Storvik, Gunnar Aase, Atle Kenneth Håland, Mike McCabe, Alf Kåre Tveit en Egil Østenstad. Trainer-coach: Benny Lennartsson.

Viking FK in Europa 

Viking FK speelt sinds 1972 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
1992/93
Europacup I (6x)
1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1983/84Europa League (1x)
2020/21Europa Conference League (1x)
2022/23Europacup II (1x)
1990/91
'''UEFA Cup (11x)
1972/73, 1979/80, 1982/83, 1985/86, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2005/06, 2008/09

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches
 Kjell Jonevret (2012–2016)
 Åge Hareide (2009–2012)
 Uwe Rösler (2007–2009)
 Tom Nordlie (2006)    
 Tom Prahl (2006)    
 Roy Hodgson (2005)    
 Benny Lennartsson (2000–2002)    
 Poul Erik Andreasen (1996–1999)    
 Bjarne Berntsen (1992–1995)    
 Benny Lennartsson (1988–1991)    
 Kjell Schou-Andreassen (1987)    
 Sverre Andersen (1985)    
 Bill Foulkes (1985)    
 Andreas Morisbak (1983)    
 Kjell Schou-Andreassen (1982)    
 Anthony Knapp (1978–1981)    
 Arvid Knutsen (1976)    
 Olav Nilsen (1974–1975)    
 Sverre Andersen (1973)    
 Kjell Schou-Andreassen (1971–1972)    
 Sverre Andersen (1966–1970)    
 Reidar Kvammen (1964)

Externe link 
 Officiële website

 
Noorse voetbalclub
Stavanger
Sport in Stavanger